Флай () — река на острове Новая Гвинея. Большая часть реки протекает по территории Западной провинции Папуа — Новой Гвинеи, лишь небольшая часть реки служит государственной границей с Индонезией. Является второй по длине и полноводности рекой острова после Сепика, хотя уступает ей по длине всего лишь на 6 км. Длина реки составляет 620 км (1100 км или 1120 км), а площадь бассейна — 64 400 км² (69 900 км² или 76 000 км²). Среднемноголетний расход воды — 4450 м³/с.

Исток реки находится в горах Стар на высоте примерно в 3000 м недалеко от истока реки Сепик, берущей своё начало в горах Виктор-Эммануил. Течёт в южном, а затем в юго-восточном направлении, впадая в залив Папуа. Верховья реки находятся в высокогорной местности; в срединной и нижней части Флай течёт по обширным новогвинейским равнинам. Река является судоходной вплоть до города Киунга, который расположен примерно в 800 км от устья реки. В устье образуется крупный эстуарий шириной в 56 км. Общая же площадь дельты составляет 7100 км² при средней глубине в 8 м. Ввиду того, что в этом месте в залив смывается большое количество почвы и других седиментов, которые переносит река, в эстуарии расположено большое количество островов, крупнейшие из которых Киваи, Пуруту, Вабуда, Аибинио, Мибу и Домори.

Основные притоки Флая — реки Стрикленд и Ок-Теди. Климатические условия (прежде всего количество осадков) сильно разнятся на протяжении всего течения Флая. В верховьях реки климат очень влажный: здесь выпадает до 10 000 мм осадков, при этом сезоны дождей и засух не выделяются. В срединной и нижней части количество осадков зависит от муссонов и пассатов, поэтому они непостоянны. В целом же, в этом районе выпадает не менее 3500 мм осадков.

Европейским первооткрывателем реки стал британский капитан судна «Флай» Фрэнсис Прайс Блэквуд, который исследовал западное побережье залива Папуа в 1842 году. Именно в честь его судна река и получила своё современное название. В 1876 году реку исследовал итальянский путешественник Луиджи Мария д’Альбертис, который продвинулся вглубь острова Новая Гвинея примерно на 900 км на своём пароходе «Нева».

См. также 
 Список рек Индонезии

Примечания 

Реки Папуа — Новой Гвинеи
Реки, впадающие в залив Папуа
Реки Папуа
Новая Гвинея
Пограничные реки